Nanban : film tamoul de 2012 réalisé par S. Shankar
 Époque du commerce Nanban : période de l'histoire du Japon qui s'étend de l'arrivée des premiers Européens au Japon en 1543 jusqu'à leur exclusion quasi totale de l'archipel en 1650 (littéralement « époque du commerce avec les Barbares du Sud »).